Puky ist der Familienname folgender Personen:
Endre Puky (1871–1941), ungarischer Politiker, 1932–1933 Außenminister des Landes

PUKY bezeichnet:
 PUKY, Hersteller von Kinderfahrzeugen